Het ATP-toernooi van Genève (officieel Banque Eric Sturdza Geneva Open 2017) werd van 21 tot en met 27 mei gespeeld in de Zwitserse stad Genève. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club de Genève Eaux-Vives.

Het toernooi van 2017 trok 27.000 toeschouwers (vier uitverkochte dagen).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Genève
ATP-toernooi van Genève